Дейнотери́ды () — вымершее семейство хоботных, существовавшее с олигоцена по плейстоцен. Дейнотериды — возможно, крупнейшие хоботные и одни из наиболее крупных сухопутных млекопитающих — достигали массы более 10 тонн.

В семействе два подсемейства: Chilgatheriinae с единственным видом хильгатерий и Deinotheriinae с родами продейнотерий и дейнотерий. Семейство возникло в Африке, а позже распространилось в Европу и Индостан.

У дейнотерид не было резцов на верхней челюсти, в то время как резцы нижней челюсти превратились в бивни средних размеров. Бивни дейнотерид были загнуты вниз и частично назад. Такое устройство зубов позволяло выкапывать съедобные коренья. В целом эти животные напоминали современных слонов.

Родственные связи 

Происхождение дейнотерид остаётся неясным.
Скорее всего, дейнотериды отделились от общего ствола эволюции хоботных на самых ранних стадиях их развития и поэтому мало родственны другим хоботным, включая современных. Дейнотериды включены в особый подотряд Plesielephantiformes.

Млекопитающие плейстоцена
Млекопитающие плиоцена
Млекопитающие миоцена
Млекопитающие олигоцена
†